Die Damallsvenskan 2014 war die 27. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 13. April und dem 19. Oktober 2014 statt. Meister wurde der FC Rosengård, der zum neunten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenkönigin wurde die Deutsche Anja Mittag vom Meister FC Rosengård mit 21 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Jitex BK und Tyresö FF. Aus der zweitklassigen Elitettan stiegen Mallbackens IF und Hammarby IF auf.

Tabelle

Torschützenliste 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2014